Vismianthus är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Vismianthus ingår i familjen Connaraceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Harsyreordningen
Vismianthus